Gebandeerde witgezicht
 Kastanjeborstwitgezicht
 Zuidelijke witgezicht